

Строїтель — Старобешівський район, Донецька область

Строїтель — Бєлгородська область